Nissan steht für:
 Nissan-Konzern, historischer japanischer Unternehmensverbund, der die heutige Nissan- und Hitachi-Unternehmensgruppe umfasste
 Nissan, japanischer Automobilhersteller
 Nissan Diesel, japanischer Hersteller für Diesel-Lastkraftwagen und Busse
 Nissan Ireland, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Nisan (Monat) im Jüdischen Kalender
 Nisannu, babylonischer Neujahrsmonat
 Nissan Chemical Industries, japanisches Chemieunternehmen
 Nissan (Fluss) in Schweden
 Nissan Cup, Eishockey-Wettbewerb für Nationalmannschaften
 Nissan (Insel) bei Neuguinea
 Nissan (Atoll), zu dem die Insel gehört
 Nissan-lez-Enserune, französische Gemeinde im Département Hérault

Siehe auch:
 Nisan